Muğanlı – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian
 Muğanlı – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian